Ореховица се може односити на:
 Ореховица (општина)
 Ореховица (Бедековчина)